Данмануи (Данмануэй; ;  или Dúnmaonmhuí) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер). Победитель Irish Tidy Towns Competition 1982 года.

Местная железнодорожная станция была открыта 12 июня 1866 года и закрыта 1 апреля 1961 года.

Демография 
Население — 1522 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1532.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 
 http://www.dunmanway.ie/

Населённые пункты графства Корк